Monte Beistum — montanha situada na Província de Quemanxa, no Irã
 Inscrição de Beistum — inscrição do tempo de Dario I, gravada na pedra do monte Beistum
 Palácio de Beistum — palácio sassânida na cidade de Beistum
 Beistum (cidade) — cidade no Irã